Esta é uma lista de cidade no Reino da Dinamarca em suas divisões administrativas.

Dinamarca 

A maior área urbana do país é a Região Metropolitana de Copenhaga.

Ilhas Faroé 
As Ilhas Faroé são parte do Reino da Dinamarca e incluem as seguintes cidades:

Fuglafjørður
KlaksvÍk
 Runavík
Tórshavn - Capital das ilhas
Tvøroyri
 Vestmanna

Groenlândia 
A Groenlândia também é parte do Reino da Dinamarca e inclui as seguintes cidades:

 Asiaat
 Illoqortoormiut
Kangaatsiaq
 Maniitsoq
 Qaanaaq
Qaqortoq
 Qasigiannguit
 Qeqertarsuaq
 Nanortalik
 Narsaq
Nuuk - Capital da ilha
 Paamiut
 Sisimiut
 Tasiilaq
 Upernavik
Uummannaq

Dinamarca
Cidades da Dinamarca